

Sigle 
 Assegno al nucleo familiare

Codici 
 ANF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Cerro Moreno, Antofagasta, Cile
 anf – codice ISO 639-3 della lingua animere

Geologia 
  ANF – Anfiboliti dell'Unità del Maniva – nel comune di Collio, in provincia di Brescia – sintema stratigrafico della Lombardia

Medicina 
 Ammassi neurofibrillari
 ANF (dall'inglese Atrial natriuretic factor) – Peptide natriuretico atriale, un ormone

Sport 
 Association neuchâteloise de football – associazione regionale della Federazione calcistica della Svizzera